Dolany est un toponyme qui peut désigner, en

Dolany, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Dolany, un village de la voïvodie de Petite-Pologne.

Dolany, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Dolany, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Dolany, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Dolany, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Dolany, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Dolany, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Dolany nad Vltavou, une commune du district de Mělník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie